Aethelred (anche nelle grafie Æthelred o Ethelred) è il nome di diversi sovrani di regni dell'eptarchia anglosassone:

 Aethelred I dell'Anglia orientale
 Æthelred II dell'Anglia orientale
 Aethelred I di Mercia
 Aethelred II di Mercia
 Aethelred I di Northumbria
 Aethelred II di Northumbria
 Aethelred del Wessex